Eltham kan syfta på följande platser:

 Eltham – en stadsdel inom London Borough of Greenwich, England

Australien 

 Eltham, Victoria, Nillumbik, 
 Eltham, New South Wales, Lismore Municipality,

Nya Zeeland 

 Eltham, Nya Zeeland, Taranaki, South Taranaki District, 

Robotskapade Australienförgreningar